Ольберс, Генрих Вильгельм (1758—1840) — немецкий астроном, врач и физик.
 Ольберс — большой древний ударный кратер в области западного побережья Океана Бурь в западной экваториальной области видимой стороны Луны.

См. также 
 13P/Ольберса — комета в созвездии Жирафа.